Димитрова (бывш. Малинино) — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края России.

Входит в состав Днепровского сельского поселения.

Население

История 
Основан в 1849 году. Прежнее название — хутор Малинино.

Ранее на хуторе располагался женский монастырь в честь Святой Равноапостольной Марии Магдалины.

Уличная сеть 
 ул. Всемирной Дружбы,
 ул. Коммунаров,
 ул. Набережная,
 ул. Советская.

Родившиеся на хуторе 
 Лошаков, Николай Кузьмич (1923—1984) — советский лётчик-истребитель. Был сбит в воздушном бою и попав в плен, сумел бежать на немецком самолёте
 Пуха, Николай Тимофеевич (1915, село Малинино — 1989) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Кравченко, Андрей Ильич — Герой Советского Союза
 Пащенко, Иван Васильевич — Герой Советского Союза

Примечания 

Населённые пункты Тимашёвского района